Срджан Вуяклия (; род. 23 марта 1988 года, Нови-Сад, СФРЮ) — сербский футболист, нападающий.

Карьера 
Клубную карьеру начал в 2005 году в клубе «Ветерник». В том же году перешёл в «Нови-Сад». В 2010 году стал игроком «Спартака» из Суботицы.

В чемпионате Сербии 2016/17 весной выступал за столичную «Црвену Звезду» и стал с ней вице-чемпионом страны.

Летом 2017 года стал игроком казахстанского клуба «Ордабасы» из Шымкента. В первом же матче забил мяч в ворота карагандинского «Шахтёра». Но в итоге сыграл во втором круге всего 7 игр и забил три гола.

В феврале 2018 года перешёл в южнокорейский клуб «Кванджу».

Достижения 
 «Црвена Звезда»
 Серебряный призёр чемпионата Сербии: 2016/17
 «Ордабасы»
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2017

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Сербии
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Нови-Сад»
Игроки ФК «Спартак» Суботица
Игроки ФК «Хайдук» Кула
Игроки ФК «Банат»
Игроки ФК «Пролетер» Нови-Сад
Игроки ФК «Борац» Чачак
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Кванджу»